Masi – miejscowość i gmina we Włoszech

Osoby o tym nazwisku:
 Carlo Masi – włoski aktor pornograficzny, model, amatorski kulturysta
 Fabio De Masi – niemiecki polityk, eurodeputowany
 Sri Rahayu Masi – indonezyjska wioślarka

Inne:
 Masi Oka – japońsko-amerykański aktor
 (21795) Masi – planetoida z pasa głównego asteroid
 La Masia – szkółka piłkarska klubu FC Barcelona